

Geografia

Austria 
 Sankt Jakob im Rosental – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Villach-Land
 Sankt Jakob im Walde – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld
 Sankt Jakob in Defereggen – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz
 Sankt Jakob in Haus – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel

Szwajcaria 
 St. Jakob an der Birs – osiedle

Zobacz też 
 St. Jakob
 Święty Jakub